A 2002. évi téli olimpiai játékokon az alpesisí női szuperóriás-műlesiklás versenyszámát február 17-én rendezték a Snowbasin síközpontban. Az aranyérmet az olasz Daniela Ceccarelli nyerte meg. A versenyszámban nem vett részt magyar versenyző.

Végeredmény 
Mindegyik versenyző egy futamot teljesített, az időeredmények határozták meg a végső sorrendet. Az időeredmények másodpercben értendők.

Források 

Alpesisí a 2002. évi téli olimpiai játékokon